Филиппи́нский долгопя́т, или сирихта () — вид приматов семейства долгопятовых.

Описание 
Длина тела взрослой особи около 10 см, хвост, лишённый волос, длиннее тела. Средний вес самцов — около 134 г, самок — около 117 г.

Голова крупная, округлая, способна поворачиваться почти на 360°. Чрезвычайно крупные глаза, приспособленные для ночного образа жизни. Подвижные уши, хороший слух. Задние конечности особо развиты и имеют удлинённые лодыжки. Долгопят способен совершать с места прыжки на расстояние нескольких метров. Пальцы длинные, заканчивающиеся плоскими подушечками. Мех густой, шелковистый, от серого до тёмно-коричневого цвета. Зубная формула: 2:1:3:3 в верхней челюсти, 1:1:3:3 — в нижней, верхние клыки относительно невелики.

Ареал 
Филиппинский долгопят — эндемичный вид, встречающийся на нескольких островах Филиппин групп Висайя и Минданао: на Бохоле, Самаре, Лейте, Минданао.

Образ жизни 
Филиппинский долгопят — ночное, преимущественно насекомоядное животное. Живёт на ветвях деревьев, кустарника, в бамбуковых зарослях. Может перепрыгивать с дерева на дерево, не спускаясь на землю. В естественных условиях не образует устойчивых групп, каждая особь занимает собственную территорию тропического леса (в среднем 6,45 га леса для самцов и 2,45 га для самок). Обычно территория самца пересекается с территориями нескольких самок.

Интересные факты 
 Долгопятов называют самыми маленькими приматами и самыми маленькими обезьянами, что не соответствует действительности, так как самый маленький из известных на сегодня приматов — карликовый мышиный лемур (); в то же время долгопят не относится к «настоящим обезьянам», среди «настоящих» самой маленькой считается карликовая игрунка ()
 У филиппинских долгопятов самые крупные глаза по отношению к размерам тела среди всех млекопитающих.
 Именно долгопят стал прототипом магистра Йоды
 У филиппинских долгопятов самые медленнорастущие эмбрионы среди млекопитающих. Беременность продолжается около 6 месяцев, за это время плод достигает веса около 23 г.

Примечания

Ссылки 
 Филиппинский долгопят
 Фотографии филиппинского долгопята
 Филиппинский долгопят в Международной Красной Книге

Долгопяты
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1758 году